Черношапочная красно-чёрная славка () — вид воробьиных птиц из семейства цистиколовых. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Обитают на территории Кот д’Ивуара, Ганы, Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне.

Описание 
Длина тела 13 см. Вес 14—18 г. У самца голова, шея и центр груди чёрные; верхняя часть тела коричневая, крылья и хвост тёмно-коричневые, перья с коричневыми краями; грудка желто-оранжевая, сливается с желтовато-коричневым брюшком, боками и подхвостьем; цвет радужки красновато-коричневый; ноги сине-серые. У самок подбородок и пятно на горле беловато-белые, грудь тусклее, её цвет желтовато-коричневый.

Биология 
Питаются в основном мелкими насекомыми и другими беспозвоночными. Также зафиксировано питание мелкими улитками.

Считается, что эти птицы не совершают миграций.

Охранный статус 
МСОП присвоил таксону статус «Виды, для оценки угрозы которым недостаточно данных» (DD).

Примечания

Ссылки 
 birdsoftheworld
 Ryan, Peter. (2006). Family Cisticolidae (Cisticolas and allies). pp. 378—492 in del Hoyo J., Elliott A. & Christie D.A. (2006) Handbook of the Birds of the World. Volume 11. Old World Flycatchers to Old World Warblers Lynx Edicions, Barcelona 
 Nguembock B.; Fjeldsa J.; Tillier A.; Pasquet E. (2007): A phylogeny for the Cisticolidae (Aves: Passeriformes) based on nuclear and mitochondrial DNA sequence data, and a re-interpretation of a unique nest-building specialization. Molecular Phylogenetics and Evolution'' 42: 272—286.

Цистиколовые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1877 году